Sabra (voornaam), een joodse voornaam of een raciale erenaam die "in Land van Israël geboren" betekent
Sabra (massamoord), een wijk en vluchtelingenkamp in Beiroet bekend van de Bloedbaden in Sabra en Shatila in 1982, waarbij het Israëlische leger vluchtwegen dichthield terwijl duizenden Palestijnse vluchtelingen werden afgeslacht
Sabra (Marvel), superheld in het Marvel-universum
Sabra (auto), een Israëlisch automerk
Sabra (bedrijf), een christelijk distributiebedrijf voor cd's en dvd's, bestaat sinds 1981
Sabra (geslacht), een geslacht van vlinders

SABRA kan verwijzen naar: 
Zuid-Afrikaans Bureau voor Rassenaangelegenheden, een denktank van de Zuid-Afrikaanse regering tijdens de apartheid.